Василий Васильевич Телепень Оболенский (ум. после 1494) — князь, воевода, старший из двух сыновей князя Василия Ивановича Косого Оболенского от второго брака с княжной Евпраксией Михайловной Белёвской. Родоначальник князей Телепнёвых-Оболенских.

Биография 
Посланный воеводою к Мценску город взял и "многих изымаше и приведши в Москву" (1492). Князь Василий Телепень-Оболенский, будучи вторым воеводой передового полка, участвовал в военном походе московской рати на литовские приграничные городки Мещовск и Серпейск и потом был вторым воеводой правой руки (январь 1492/1493).

В начале 1494 года исполнял придворные поручения во время приёма литовского посольства.

Семья 
Оставил после себя четырёх сыновей:

 Иван Немой (ум. после 1530), боярин и воевода
 Фёдор Лопата (ум. 1530), воевода
 Василий
 Фёдор Овчина (ум. после 1537), сын боярский, голова и воевода

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Примечания 

Василий Васильевич
Участники Русско-литовской войны 1487—1494 годов
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании